Душан Стефановић је био југословенски и српски глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|4
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|2
|3
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|4
|6
|10
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1950. || Црвени цвет || Генерал Нановић
|-
| 1957. || На крају пута (ТВ филм) || Јоза
|-
| 1958. || Човек с вагом (кратки филм)|| /
|-
| 1959. || Три Ане || Марко Петрић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || Песма (ТВ филм) || Жика, отац Мићин
|-
| 1962. || Наша кола || Деда
|-
| 1963. || Лицем у лице || Сремац
|-
| 1967. || Јегор Буличов (ТВ филм) || Донат
|-
| 1968. || На рубу памети (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Крвава бајка || Сова
|}

Спољашње везе 
 

Српски глумци
Југословенски глумци